Kanton Moncontour bezeichnet zwei gleichnamige französische Wahlkreise:

 im Département Côtes-d’Armor, siehe: Kanton Moncontour (Côtes-d’Armor) (ehemaliger Kanton)
 im Département Vienne, siehe: Kanton Moncontour (Vienne)